Лейбо́вич — еврейская фамилия.

Известные носители:
 Лейбович, Александр Оскарович (1909—1986) — советский офицер, участник ряда десантных операций в ходе Великой Отечественной войны.
 Лейбович, Гирш (ум. после 1786) — польский художник-гравёр.
 Лейбович, Давид (1904—1969) — изобретатель оружия, один из основателей подпольной военной промышленности Израилия.
 
 Лейбович, Йешаяху (1903—1994) — израильский философ.
 Лейбович, Марк (род. 1965) — американский журналист.
 Лейбович, Михаил Яковлевич (Скворцов, 1908—1941) — румынский и советский политический деятель.
 Лейбович, Нехама (1905—1997) — израильский библеист.
 Лейбович, Олег Леонидович (род. 1949) — российский историк, культуролог, профессор ПНИПУ и ПГАИиК.
 Лейбович, Рубен (род. 1934) — аргентинский борец.
 Лейбович, Эдуард Миронович (1917—1995) — советский кинематографист, фронтовой кинооператор Великой Отечественной войны.

 Левяну, Иосиф Матвеевич (1909—1976; настоящая фамилия Лейбович) — советский актёр.

См. также